Rexilius ist der Familienname folgender Personen:

 Günter Rexilius (* 1943), deutscher Psychologe und Psychotherapeut
 Jim Rexilius (1932–2003), US-amerikanischer Footballtrainer